Liebenthal kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Lubomierz (kommunhuvudort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lwówecki,

Tjeckien 

 Liptaň, ort, 
 Dolní Dobrouč, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Liebenthal, Liebenwalde – ort, tidigare kommun, Liebenwalde, Brandenburg
 Liebenthal, Heiligengrabe – ort, tidigare kommun, Heiligengrabe, Brandenburg

USA 

 Liebenthal, Kansas, ort, Rush County, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar